Johan Schrøder er navnet på flere personer:

 Johan Schrøder (arkitekt) (1836-1914) – dansk arkitekt
 Johan N. Schrøder (1841-1919) – dansk malermester (Johan Nicolai Jensenius Schrøder)
 Johan Schrøder (erhvervsmand) (født 1940) – dansk erhvervsmand
Se også:
 Johan Christian Schrødersee (søofficer) (1754 -1801) – dansk søofficer
 Johan Christian Schrødersee (generalpostdirektør) (1706-1772) – dansk generalpostdirektør
 Otto Schrøder (1875-1941) – dansk skolemand (Johan Otto Schrøder)